Бадж () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1954) — американский разработчик компьютерных игр, лауреат премии D.I.C.E. в категории первопроходчиков (2010).
  (1884—1962) — британский игрок в боулз, бронзовый медалист Игр Британской империи и Содружества наций в парах (1954).
 Бадж, Дон (1915—2000) — американский теннисист, первый в истории обладатель Большого шлема.
  (род. 1949) — американская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр (1968, 1972).
  (1921—1987) — американский политик, временный председатель Сената штата Айдахо (1978—1982).
  — австралийский банкир, канцлер Мёрдокского университета (2006—2013).
  (1828—1919) — американский политический и религиозный деятель, председатель европейской миссии Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (1878—1880), член Совета пятидесяти (с 1880).
  (1906—1961) — американский юрист, генеральный прокурор штата Юта (1959—1961).
  (1910—2003) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1951—1961), председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (1969—1971)
  (род. 1948) — британский предприниматель, владелец футбольного клуба «Харт оф Мидлотиан» (с 2014).
 Бадж, Эрнест Альфред Уоллис (1857—1934) — британский археолог, египтолог, филолог и востоковед.

  (род. 1968) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда».

См. также